RadioShack steht für:
 RadioShack, ein US-amerikanisches Handelsunternehmen

RadioShack als Bezeichnung im Radsport:
 das ehemalige US-amerikanische Team RadioShack
 die luxemburgische Mannschaft RadioShack Leopard

Radio Shack als Bezeichnung im Bereich der Funktechnik:
 für einen Funkraum oder eine Funkkabine auf einem Schiff, siehe Funkraum